«IV» — альбом гурту Godsmack, випущений 2006 року.

Список пісень

Посилання 
 

Музичні альбоми 2006
Альбоми Godsmack
Альбоми альтернативного металу
Англомовні музичні альбоми